Фильмы «Запасная жена» (The Substitute Wife):
 «» — фильм режиссёра Уилфреда Ноя  года.
 «Запасная жена» — фильм режиссёра Питера Уэрнера 1994 года.